Яхьяев — фамилия.

Известные носители 
 Яхьяев, Кудратулло (род. 1946) — таджикский и советский композитор. Заслуженный деятель искусств Таджикской Республики (1991).
 Яхьяев, Магомед (1928—неизвестно) — советский тяжелоатлет.
 Яхьяев, Магомед-Султан Яхьяевич (1922—2006) — кумыкский писатель и драматург. Народный писатель Дагестана.
 Яхьяев, Мухтар Яхьяевич (род. 1959) — доктор философских наук, профессор.

См. также